Brook Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brook Park (Minnesota)
 Brook Park (Ohio)